Ивонн Джойс Флетчер (; 15 июня 1958 — 17 апреля 1984) — британский офицер полиции, застреленная на дежурстве во время демонстрации у здания ливийской дипмиссии в Лондоне, в 1984 году. За её смертью последуют осада посольства полицией Лондона в течение одиннадцати дней и разрыв всех дипломатических отношений Великобритании с Ливией. Двумя годами позже это убийство станет главной причиной, по которой премьер-министр Великобритании  Маргарет Тэтчер разрешит президенту США Рональду Рейгану начать бомбардировки Ливии с американских баз в Великобритании.
Никто так и не был осуждён за это преступление, но через пятнадцать лет после происшествия, в 1999 году, правительство Муаммара Каддафи признало свою ответственность за смерть Флетчер и согласилось выплатить компенсацию её семье. В 2011 году выяснилось, что к убийству причастны три человека, занимавших различные должности в политическом отделе ливийского посольства: Абдулкадир аль-Багдади, Матук Мохаммед Матук и Абдулмажид Салах Амери.

Протест 
Флетчер, принятая на службу в лондонскую полицию в 1977 году, была в составе отряда из 30 полицейских, отправленных на площадь Сент-Джеймс для контроля за правопорядком, во время демонстрации ливийских диссидентов против режима полковника Муаммара Каддафи. Среди полицейских также был её жених.

Демонстрация была организована Национальным Фронтом Спасения Ливии в ответ на казнь двух студентов, критиковавших Каддафи. С февраля 1984 в ливийском посольстве, также известном как Ливийское Народное Бюро, работали «революционные комитеты», состоящие из студентов лояльных к Каддафи и взявших контроль над дипмиссией с молчаливого согласия ливийского правительства. Они не были профессиональными дипломатами. Сторонники Каддафи предупредили полицию о своём намерении также провести свою демонстрацию.

В запланированный день порядка 75 протестантов прибыли на автобусе из северной Англии. Демонстрация началась мирно, так как полиция успешно отделила барьерами две стороны улицы. Обе группы кричали друг на друга и махали баннерами и плакатами. В Народном Бюро была включена громкая музыка, в очевидной попытке заглушить шум протестующих.

Стрельба 
В 10:18 без предупреждения был открыт огонь из автоматического оружия по группе протестующих противников Каддафи. Пули задели одиннадцать человек, в том числе безоружную Флетчер, получившую смертельное ранение в живот. Жених находился рядом с раненной до прибытия помощи. Флетчер была доставлена в Вестминстерский госпиталь, где она скончалась от полученных ранений менее чем через час. Ливийское радио сообщило, что посольство подверглось атаке и сотрудники дипмиссии открыли ответный огонь, защищая себя от террористов.

Шапка Флетчер и четыре шлема других офицеров остались лежать на земле в течение продолжающейся осады посольства.
В последующие дни фотографии с ними часто были использованы британскими медиа.

Официальное расследование смерти Флетчер постановило, что она была убита выстрелами из пистолета-пулемета Стерлинг с первого этажа посольства.

Осада 
После того как был открыт огонь, в течение одиннадцати дней посольство было окружено вооружёнными полицейскими, в одной из самых долгих осад в лондонской истории. Каддафи утверждал, что посольство было атаковано британскими войсками, ливийские солдаты окружили британское посольство в Триполи в ответ.
В конечном счёте британское правительство урегулировало инцидент, разрешив сотрудникам дипмиссии покинуть посольство и выдворив их из страны. Революционный Комитет захватил в Ливии шесть подданных Великобритании и удерживал их как политических заложников после стрельбы в Лондоне. Они были освобождены после девяти месяцев ареста 5 февраля 1985 года, через четыре дня после открытия памятника в память о Флетчер на площади Сент-Джеймс.

Примечания

Ссылки 
 BBC News (25 March 2004), «Timeline: WPC Yvonne Fletcher»
 National Police Memorial image of the Fletcher memorial
 The Guardian (23 July 1997), speech by Tam Dalyell on Lockerbie and Fletcher’s murder

Фото 
 BBC News footage of the family reaction
 BBC footage of the funeral

Полиция Великобритании
Родившиеся в 1958 году
Умершие в 1984 году
Убийства полицейских
Дипломатические инциденты
Внешняя политика Ливии